Ири́на Ю́рьевна Лео́нова:
 Леонова, Ирина Юрьевна (род. 1978) — российская актриса.
 Леонова, Ирина Юрьевна (род. 1961) — казахстанская спортсменка (стрельба из лука).